Manderup steht für:
 Manderup (Osted Sogn), Ort in Osted Sogn, Lejre Kommune, Dänemark
 Manderup (Skibby Sogn), Ort in Skibby Sogn, (ehemals Skibby Kommune), Frederikssund Kommune, Dänemark
 Manderup (Slangerup Sogn), Ort in Slangerup Sogn, (ehemals Slangerup Kommune), Frederikssund Kommune, Dänemark

Manderup ist der Vor- bzw. Familienname folgender Personen:
 siehe Manderup (Name)